Een verkeersweg:
 N193 (België)
 N193 (Frankrijk)
 N193 (Nederland), zie Provinciale weg 193
 N193 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing